Agência Nacional de Transportes Terrestres, agência reguladora do governo federal brasileiro
 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, arquivo nacional de Portugal